Музыка для детей и инвалидов — первый (из распространявшихся) студийный альбом свердловской рок-группы Апрельский марш, выпущенный в 1987 как магнитоальбом (в 1995 переиздан лейблом Moroz Records на магнитофонной компакт-кассете; номер по каталогу MR 95074 MC).  Об альбоме есть глава в монографии Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока».

История 
После провала на I рок-клубовском фестивале и записи дебютного магнитоальбома «АМ-I», не получившего распространения, состав группы в очередной раз изменился — её покинули второй клавишник Сергей Усминский и гитарист Игорь Майборода. Их сменили вторая вокалистка Наталья Романова, ранее выступавшая в составе девичьего ВИА «Нежность» под управлением Валерия Положенцева, и бывший гитарист «Урфина Джюса» Юрий Богатиков.

Работа получила много отзывов в самиздатовской рок-прессе. Особую известность получила песня «Котлован». Тем не менее, после выхода альбома текстовик группы Евгений Кормильцев запротестовал и запретил исполнять оную на концертах. В результате этого запрета Наталья Романова покинула коллектив.

Список композиций

Участники записи 
 Игорь Гришенков — клавишные, вокал
 Михаил Симаков — вокал, флейта, бонги
 Наталья Романова — вокал, свисток
 Сергей Елисеев — бас-гитара
 Игорь Злобин — ударные (1-10)
 Игорь Акаев — ударные (9, 11)
 Юрий «Ринк» Богатиков — гитара

Технический персонал
 Звукорежиссёр: Валерий Бабойлов
 Управление делами: Виктор Холян
 Рисунок: Игорь Гришенков (1995)
 Дизайн: Сергей Дербышев (1987), CHANNEL Z (1995)
 Компьютер: С. Якушенко

Записано в ноябре 1987 в тон-ателье Свердловской телестудии.

Примечания

Ссылки 
  (видеоклип; в ознакомительном качестве)
  (видеоклип; в ознакомительном качестве)

Альбомы группы «Апрельский марш»
Альбомы русского рока
Альбомы Moroz Records
Альбомы на русском языке
100 магнитоальбомов советского рока